The Age of the Understatement — дебютный студийный альбом проекта The Last Shadow Puppets, вышедший в 2008 году.

Клип на заглавную песню альбома был снят в Москве зимой 2007-2008.

Список композиций 
 "The Age of the Understatement"
 "Standing Next to Me"
 "Calm Like You"
 "Separate and Ever Deadly"
 "The Chamber"
 "Only the Truth"
 "My Mistakes Were Made for You"
 "Black Plant"
 "I Don't Like You Any More"
 "In My Room"
 "Meeting Place"
 "The Time Has Come Again"

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт группы
 профиль на last.fm

Альбомы 2008 года
Альбомы инди-рока
Альбомы, спродюсированные Джеймсом Фордом
Альбомы Domino Records